Angelica Saggese – politica italiana
 Giosuè Maria Saggese – arcivescovo cattolico italiano
 Matteo Saggese – compositore e pianista italiano